Nikola Stevanović ist der Name folgender Personen:

* Nikola Stevanović (Fußballspieler) (* 1998), serbischer Fußballspieler 
 Nikola Stevanovic (Handballspieler) (* 1998), österreichischer Handballspieler
 Nikola Stevanović (Skispringer) (* 2003), serbischer Skispringer 

Siehe auch:
 Nikola Stefanović (* 1991), serbischer Straßenradrennfahrer